Sonda espacial
Sonda nasogástrica
Sonda de perfuração
Sonda (genética)

Localidades
Sonda (Estónia)
Ilhas da Sonda
Reino de Sonda

Outros
Sonda (empresa)
Sonda Supermercados
Sonda Futebol Clube
Foguete Sonda

Desambiguação